Laaser Höhe heißen folgende geographische Objekte:

 Laaser Höhe (Südtirol), Murenkegel bei Laas, Südtirol
 Laaser Höhe (Niedere Tauern), Bergrücken im Massiv der Stolzalpe im Murtal, Steiermark